Télipinu (on rencontre aussi les graphies Télépinou, Telibinu ou Telebinu) est un nom d'origine hittite qui désigne notamment :
 Télipinu, prince hittite mort vers 1313 ;
 Télipinu, roi hittite du  ;
 Télipinu, dieu hittite de la végétation ;
 le mythe de Télipinu, un ensemble de textes se rapportant au dieu.